Rojas – gmina w Hiszpanii
 Rojas – miasto w Argentynie, w prowincji Buenos Aires

Osoby o tym nazwisku:
 Lorena Rojas – meksykańska aktorka oraz piosenkarka
 Ricardo Rojas – argentyński pisarz
 Ricardo Rojas – kubański bokser
 Ricardo Rojas – paragwajski piłkarz
 Ricardo Rojas – chilijski piłkarz
 Roberto Rojas – peruwiański piłkarz
 Roberto Rojas – chilijski piłkarz
 Roberto Rojas – hiszpański piłkarz
 Tito Rojas – portorykański piosenkarz